Битва под Янковом — одна из самых кровопролитных битв Тридцатилетней войны. Она произошла 6 марта 1645 г. в южной Богемии, у деревни Янков (ныне район Бенешов, Чехия, в 50 км юго-восточнее Праги), между армиями Швеции и Священной Римской империи. В шведских источниках в качестве даты сражения указывается дата по юлианскому календарю — 24 февраля.

Битва закончилась решительной победой Швеции, которая была одержана, главным образом, благодаря личным способностям командира Леннарта Торстенссона, а также благодаря тактическим навыкам и манёвренности шведской артиллерии.

Ссылки 
 Фрагмент из книги шведского историка Петера Энглунда «Неспокойные годы: история Тридцатилетней войны»
 Памятник на месте битвы

Литература 
 

Сражения по алфавиту
Сражения Тридцатилетней войны
Сражения Священной Римской империи
Сражения Швеции
Сражения в Чехии
Сражения Католической лиги (1609)
Конфликты 1645 года
События 6 марта
Март 1645 года
Сражения 1645 года